Bandido a plusieurs sens.

 Sens espagnol (bandit, brigand) :
 Bandido caballero (Bandido) est un film américain réalisé par Richard Fleischer en 1956.
 Bandido est un film américano-mexicain réalisé par Roger Christian en 2004.
 Bandido (né en 1995), catcheur mexicain.

 Sens provençal :
 En tauromachie, la bandido est une forme de lâcher de taureaux en Languedoc et en Provence.